Pectocythere är ett släkte av kräftdjur. Pectocythere ingår i familjen Pectocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Pectocythere